Hearst steht für:
 Hearst (Ontario), Stadt in Kanada
 Hearst Corporation, US-amerikanisches Medienunternehmen 

Hearst ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Hearst (* 1984), US-amerikanische Managerin und Model
 E. M. Hearst, US-amerikanischer Musiker
 George Hearst (1820–1891), US-amerikanischer Bergbauunternehmer und Politiker
 George Randolph Hearst (1927–2012), US-amerikanischer Unternehmer
 Lydia Hearst (* 1984), US-amerikanisches Model
 Marti Hearst, US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Patty Hearst (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin und Entführungsopfer
 Phoebe Hearst (1842–1919), US-amerikanische Philanthropin
 Rick Hearst (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Hearst Tower (Begriffsklärung)
 Hearst Castle, Anwesen bei San Simeon, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Hearst-Insel, Insel vor der Westküste des Palmerlands, Antarktika
 Papyrus Hearst, altägyptischer medizinischer Papyrus
 Hirst
 Hurst